Borzás két erdélyi település neve:

 Magyarborzás, Beszterce-Naszód megye
 Szilágyborzás, Szilágy megye